Темирта́уское городско́е поселе́ние — муниципальное образование в составе Таштагольского района Кемеровской области.

Административный центр — посёлок городского типа Темиртау.

Географические данные 

 Расположение: северная часть Таштагольского района
 Граничит:
  Мундыбашским городским поселением и Кузедеевским сельским поселением
  Шерегешским городским поселением
  Казским городским поселением
  Каларским сельским поселениеми с Кузедеевским сельским поселением

Реки:
 Тельбес
 Мундыбаш
 Тенеш — приток Мундыбаша
 Большой Таз

Высшая точка -гора Улудаг (708 м)

Геологические особенности 
Железные руды, доломит, мрамор.

Население

История 
Темиртауский поссовет создан в 1931 году. С 1993 по 2004 — Темиртауская поселковая администрация.. В состав поссовета до 1960 входил поселок Каз.

Состав городского поселения

Экономика 
 Цементный завод — СГМК (в проекте)
 Предприятие по переработке марганца — СГМК (в проекте)
 Малые предприятия (в т ч Темирская Производственная компания (СГМК)
 На территории находятся подразделения Темиртауского рудоуправления (входившего в состав Евразхолдинга), в 2004 Рудоуправление было закрыто, было создано несколько новых предприятий. Евразхолдинг платил экологические платежи.
 Деревообрабатывающие производства
С 1772 по 1864 месторождение железных руд для Томского железоделательного завода (Томское (Кемеровская область))

 Транспорт
Через поселение проходит Южно-Кузбасская железная дорога, действует автобусное сообщение.

Станции Ахпун, Учулен, недалеко станция Тенеш.

Автобусные остановки: Учулен, 5 км, Каштау, Темиртау.

Глава администрации 
Избирается советом депутатов поселения с 2016 года
 Хафизов Валерий Васильевич − 2006—2011
 Гульняшкин Валерий Михайлович — 2011—2016
 Кочетков Андрей Викторович — 2016 — 1 декабря 2021
 Кармалит Наталья Трифоновна — 1 декабря 2021- наст. время

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации поселения

Муниципальные образования Таштагольского района
Городские поселения Кемеровской области